Біллі Джин Кінг була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (переможниця)
  Івонн Гулагонг (півфінал)
  Кріс Еверт (фінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір